Крутченская Байгора́ (Крутчинская Байгора́) — крупное село в Усманском районе Липецкой области. Центр Крутче-Байгорского сельсовета.

Расположено на автодороге Р193. Стоит на обоих берегах реки Байгоры; бо́льшая часть — на правом берегу.

История 
Крутченская Байгора возникла в начале 1720-х годов. Первоселенцы — капитан Павел Садовников с 26 крепостными и дворовыми людьми. В начале 1750-х годов здесь поселились семь семей из села Крутец (ныне Крутчик Усманского района). Название — от реки Байгоры и жителей села Крутец.

На самом высоком месте в XVIII веке была построена деревянная церковь. В 1850 году на средства прихожан открыли кирпичную Церковь Троицы Живоначальной, которая сохранилась до наших дней.

1861— 1923 годы — центр Крутчинско-Байгорской  волости Усманского уезда Тамбовской губернии.

В 1930 году в Крутченской Байгоре были образованы колхозы имени Тельмана, имени 15-летия Октября, «Красный луч», «Вторая пятилетка». Организатором первого колхоза — «Красного луча» (с 1933 года — имени Вандышева) был коммунист Я.М. Вандышев, погибший 23 декабря 1932 года от рук кулаков; ему на сельском кладбище установлен обелиск. В 1962 году колхозы были объединены в сельхозартель им. М.И. Калинина.

В 1969 году открыли новое здание Крутче-Байгорской школы. На её территории в 1975 году установили обелиск воинам-крутчебайгорцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Население

Известные уроженцы 

 Васильев, Михаил Павлович (артиллерист) — Герой Советского Союза.
 Орфеев, Серафим Дмитриевич — советский композитор, ректор Одесской консерватории.
 Макаров, Вячеслав Серафимович - государственный деятель, политик, депутат Санкт-Петербуржского ЗАГСа 2,3,4,5 созывов, Председатель ЗАГСа Санкт-Петербурга.

Инфраструктура 

 Церковь Троицы Живоначальной (Крутченская Байгора). Троицкая церковь;
 Детский сад МБДОУ Д/С "БУРАТИНО" с.Крутченская Байгора;
 Школа: Крутче-Байгорский филиал МБОУ СОШ с.Девица;
 Сельская амбулатория с дневным стационаром;
 МБУК «Досуговый центр» (в состав которого входит библиотека с книжным фондом – 11 153 книг);
 Почтовое отделение;
 Отделение Сбербанка.

Улицы 
В настоящее время на территории села Крутченская Байгора Усманского района Липецкой области имеется 15 улиц:

 улица Афонишная;
 улица Березняговская;
 улица Колхозная;
 улица Логовая;
 улица Луговая;
 улица Новая;
 улица Полевая;
 улица Прохладная;
 улица Пятилетка 1-ая;
 улица Пятилетка 2-ая;
 улица Речная;
 улица Свободная;
 улица Солнечная;
 улица Средняя;
 улица Центральная.

Примечания

Источники 
 
 История села на сайте администрации Усманского района
Официальный сайт Крутче-Байгорского сельского поселения Усманского района 

Населённые пункты Усманского района